Altensteig ist

ein Ortsname:
 Altensteig, Stadt im Landkreis Calw, Baden-Württemberg 
 Altensteig (Dirlewang), Ortsteil des Marktes Dirlewang, Landkreis Unterallgäu, Bayern

ein Familienname:
 Franz Haager von Altensteig (1750–1816), österreichischer Staatsmann 
 Johann Altensteig (ca. 1482–ca. 1525), deutscher Humanist und Theologe, siehe Johann Altenstaig